Sakellaríou ou Sakellários peut désigner :

 Alékos Sakellários (1913-1991), scénariste, réalisateur, acteur et producteur.
 Aléxandros Sakellaríou (1887-1982), amiral et ministre de la Défense.
  (1765-1838), médecin personnel d'Ali Pacha de Janina.
  (1905-1985), architecte.
 Ríta Sakellaríou (1934-1999), chanteuse.

Voir aussi 
 Sacellaire (en  / Sakkellários)